Елендејл има више значења:
 Елендејл (Делавер)
 Елендејл (Минесота)
 Елендејл (Северна Дакота)